Read Township, municipi del Comtat de Butler (Nebraska, EUA)
 Angel McCallum Read (Ontàrio, Canadà), compositor i pianista canadenc 
 Justin Read, astrofísic britànic 
 Kieran Read (Papakura, Auckland, 1986), jugador de rugbi neozelandès 
 Phil Read (Luton, Bedfordshire, 1 de gener de 1939) és un antic pilot de motociclisme anglès